Nicolas Dubut ist der Name folgender Personen:

* Nicolas Dubut (Instrumentenbauer) (1638 – nach 1692), französischer Instrumentenbauer und Komponist 
 Nicolas Dubut (Komponist, II), französischer Filmkomponist